Topònims:
 El Álamo, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid (Espanya)
 Alamo (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Alamo (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord
 Alamo (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Alamo (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Alamo (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Alamo (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Alamo (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Fuente-Álamo, municipi de la província d'Albacete a la comunitat de Castella la Manxa
 Fuente Álamo, vila i municipi de la Regió de Múrcia, comarca del Camp de Cartagena
 Narrillos del Álamo, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 North Alamo, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 South Alamo, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Biografies:
 Rosa Conde Gutiérrez del Álamo (Ronda, 1947), sociòloga i polític a andalusa que fou Ministra Portaveu del Govern
 Vicenç Àlamo i Yeste (Montcada i Reixac, 1976), jugador d'handbol català
 Cinema
 El Álamo (pel·lícula de 1960), western dirigit i protagonitzat per John Wayne
 The Alamo (pel·lícula de 2004), western dirigit per John Lee Hancock